Kim Eun-jung (né en 1979), footballeur sud-coréen
Kim Eun-jung (née en 1990), curleuse sud-coréenne